Hannibal Wedell(-Wedellsborg) er navnet på flere personer:

 Hannibal Wedell (1660-1708) – dansk lensgreve og amtmand
 Hannibal Wedell (1731-1766) – dansk lensgreve og amtmand